

Красниця — село в складі Чашницького району Вітебської області.
 Красниця — село в складі Рогачовського району Гомельської області.
 Красниця — село в складі Чечерського району Гомельської області.
 Красниця — село в складі Вілейського району Мінської області.
 Красниця — село в складі Кіровського району Могильовської області.
 Красниця — село в складі Чауського району Могильовської області.
 Красниця-1 — село в складі Биховського району Могильовської області.
 Красниця-1 — село в складі Могильовського району Могильовської області.
 Красниця-2 — село в складі Биховського району Могильовської області.
 Красниця-2 — село в складі Могильовського району Могильовської області.

Красниця — село в складі Дновського району Псковської області.
 Красниця — річка у Ветлузькому районі Нижньогородської області.

Красниця — село в Самбірському районі Львівської області.
 Нова Красниця — колишнє село Іванківського району Київської області.
 Стара Красниця — колишнє село Іванківського району Київської області.